Příjmení Zobel nese více různých osobností:

 Elias Zobel (1677–1718) – bavorský malíř období vrcholného baroka
 Josef Zobel (1746–1814) – český architekt a dvorní stavitel
 Leo Zobel (1895–1962) – slovenský šachista